Фінал Кубка Німеччини з футболу 1988 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1987—1988 відбувся 28 травня 1988 року. У поєдинку зустрілися «Бохум» з однойменного міста та франкфуртський «Айнтрахт» . Перемогу з рахунком 1:0 здобула «Айнтрахт».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Айнтрахт»

«Бохум»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1988 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1988
1988 у німецькому спорті